Schnorr ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schnorr (1896–1962), deutscher Bankmanager und Politiker (BCSV, CDU)
 Bertram Schnorr (1932–2015), deutscher Veterinärmediziner, Embryologe, Histologe und Hochschullehrer
 Claus Peter Schnorr (* 1943), deutscher Mathematiker und Informatiker
 Fedor Schnorr (1817–1896), deutscher Textilunternehmer
 Günter Schnorr (1917–1978), deutscher Theaterwissenschaftler und Puppenspieler
 Helmut Schnorr (1929–1975), deutscher Politiker

 Klemens Schnorr (* 1949), deutscher Organist und Musikwissenschaftler
 Peter Schnorr (1862–1912), deutscher Maler, Grafiker, Illustrator und Typograf
 Remko Schnorr (* 1974), niederländischer Kameramann
 Rosina Schnorr (1618–1679), deutsche Unternehmerin
 Stefan Schnorr (* 1962), deutscher Verwaltungsjurist
 Veit Hans Schnorr (1614–1664), deutscher Hammerherr

Siehe auch:
 Schnorr von Carolsfeld, Adelsgeschlecht
 Schnorrscheibe, Maschinenelement
 Schnorr-Signatur, kryptographisches Schema
 Schnurr